Jméno a příjmení Miroslav Sýkora má více nositelů:

 Miroslav Sýkora (1923–1951) – ostravský člen protikomunistického odboje
 Miroslav Sýkora (cyklista) – československý cyklista, vítěz závodu Okolo Slovenska 1977 a 1987
 Miroslav Sýkora (zpěvák) (* 1988) – slovenský zpěvák, skladatel a aranžér